Liez (Aisne)
 Liez (Vendée)